Neudorf ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Neudorf (* 1941), deutscher Fußballspieler

Neudorf ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Graben-Neudorf, Gemeinde im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Neudorf-Bornstein, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Neudorf bei Parndorf, Gemeinde im Bezirk Neusiedl am See, Burgenland
 Neudorf im Weinviertel (bis 2019 Neudorf bei Staatz), Gemeinde im Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Wiener Neudorf, Marktgemeinde im Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Neudorf bei Passail, ehemalige Gemeinde im Bezirk Weiz, Steiermark (seit 1. Januar 2015: Gemeinde Passail)
 Neudorf LU, ehemalige Gemeinde im Kanton Luzern, Schweiz (seit 1. Januar 2013 zur Gemeinde Beromünster gehörend)

Ortsteile in Deutschland:
 Neudorf (Altdöbern), Wüstung der Ortslage Pritzen, Gemeinde Altdöbern, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Neudorf (Amorbach), Ortsteil der Gemeinde Amorbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Neudorf (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Neudorf (Bad Berneck), Ortsteil der Gemeinde Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Neudorf (bei Pechern), Wüstung in der Gemeinde Krauschwitz, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Neudorf (Cunewalde), Ortsteil von Cunewalde, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Neudorf (Diemelstadt), Stadtteil von Diemelstadt, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Neudorf (Steinbuch), Siedlung in der Gemarkung von Steinbuch, einem Ortsteil von Michelstadt im Odenwaldkreis, Hessen
 Neudorf (Dietenhofen), Ortsteil des Marktes Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Neudorf (Döbeln), Ortsteil der großen Kreisstadt Döbeln, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Neudorf (Dresden), Siedlung im Dresdner Stadtteil Leipziger Vorstadt, Sachsen
 Neudorf (Duisburg), Stadtteil von Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 Neudorf bei Ebensfeld, Ortsteil des Marktes Ebensfeld, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Neudorf bei Ebrach, Ortsteil des Marktes Ebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Neudorf (Eutin), Ortsteil von Eutin im Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Neudorf (Georgenberg), Ortsteil der Gemeinde Georgenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Neudorf (Gerswalde), Gemeindeteil von Gerswalde, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Neudorf (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Neudorf (Groß Pankow), Gemeindeteil im Ortsteil Helle von Groß Pankow (Prignitz) im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Neudorf (Harzgerode), Ortsteil der Stadt Harzgerode im Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Neudorf (Heiligenstadt in Oberfranken), Ortsteil des Marktes Heiligenstadt in Oberfranken, Landkreis Bamberg, Bayern
 Neudorf (Hohwacht), Ort in der Gemeinde Hohwacht (Ostsee), Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Neudorf (Kasendorf), Ortsteil des Marktes Kasendorf, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Neudorf (Kempten), Ortsteil des Stadtteils Sankt Mang der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern
 Neudorf (Königswartha), Ortsteil von Königswartha, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Neudorf (Konnersreuth), Ortsteil des Marktes Konnersreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Neudorf (Kreba-Neudorf), Ortsteil von Kreba-Neudorf im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Neudorf (Luhe-Wildenau), Ortsteil des Marktes Luhe-Wildenau, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Neudorf (Lütjenburg), Ortsteil von Lütjenburg, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Neudorf (Marktleuthen), Ortsteil der Stadt Marktleuthen, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Neudorf (Neschwitz), Ortsteil von Neschwitz im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Neudorf (Neustadt/Vogtl.), Ortsteil von Neustadt/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen
 Neudorf (Obertrubach), Ortsteil der Gemeinde Obertrubach, Landkreis Forchheim, Bayern
 Neudorf (Pappenheim), Ortsteil der Stadt Pappenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Neudorf (Pegnitz), Ortsteil der Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Neudorf (Pentling), Ortsteil der Gemeinde Pentling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Neudorf (Pettendorf), Ortsteil der Gemeinde Pettendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Neudorf (Prichsenstadt), Ortsteil der Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Neudorf (Rodewald), Ortsteil der Gemeinde Rodewald Landkreis Nienburg, Niedersachsen
 Neudorf (Rottenacker), Ortsteil der Gemeinde Rottenacker, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Neudorf (Schauenstein), Ortsteil der Stadt Schauenstein, Landkreis Hof, Bayern
 Neudorf-Schönbach, Ortsteil der Gemeinde Schönbach, Landkreis Görlitz, Sachsen 
 Neudorf bei Scheßlitz, Ortsteil der Scheßlitz, Landkreis Bamberg, Bayern
 Neudorf (Sehmatal), Ortsteil von Sehmatal, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Neudorf (Sohland an der Spree), Ortsteil von Sohland an der Spree, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Neudorf/Spree, Ortsteil von Malschwitz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Neudorf (Steinbuch), bei Steinbuch, Ortsteil der Stadt Michelstadt, Odenwaldkreis, Hessen
 Neudorf (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern
 Neudorf (Uplengen), Ortsteil von Uplengen, Landkreis Leer, Niedersachsen
 Neudorf (Varel), Stadtteil von Varel, Landkreis Friesland, Niedersachsen
 Neudorf (Wächtersbach), Stadtteil von Wächtersbach, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Neudorf (Weisenbach), Ortsteil der Gemeinde Weisenbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Neudorf (Weismain), Ortsteil der Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Neudorf (Wiesenttal), Ortsteil des Marktes Wiesenttal, Landkreis Forchheim, Bayern
 Neudorf Klösterlich, Ortsteil von Wittichenau, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Neudorf (Zeithain), Ortsteil von Zeithain, Landkreis Meißen, Sachsen

Ortsteile in Österreich:
 Neudorf (Gemeinde Weiden), Ortsteil der Gemeinde Weiden bei Rechnitz, Bezirk Oberwart, Burgenland

 Neudorf (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft der Gemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Neudorf (Gemeinde Klagenfurt), Katastralgemeinde von Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten
 Neudorf (Gemeinde Wernberg), Katastralgemeinde und Ortschaft von Wernberg, Kärnten

 Neudorf (Gemeinde Raxendorf), Katastralgemeinde von Raxendorf, Niederösterreich

 Neudorf (Gemeinde Gaflenz), Ortsteil von Gaflenz, Oberösterreich
 Neudorf (Gemeinde Haslach), Ortschaft von Haslach an der Mühl, Oberösterreich
 Neudorf (Gemeinde Herzogsdorf), Ortschaft von Herzogsdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Neudorf (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft der Gemeinde Neukirchen an der Vöckla, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Neudorf (Gemeinde Pabneukirchen), Ortschaft der Gemeinde Pabneukirchen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Neudorf (Gemeinde Regau), Ortschaft der Gemeinde Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Neudorf (Gemeinde Ried), Ortsteil von Ried im Traunkreis, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Neudorf (Gemeinde Rüstorf), Ortschaft der Gemeinde Rüstorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Neudorf (Gemeinde Schalchen), Ortschaft der Gemeinde Schalchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Neudorf (Gemeinde Schardenberg), Ortsteil von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Neudorf (Gemeinde St. Oswald), Ortschaft von St. Oswald bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Neudorf (Gemeinde Weilbach), Ortschaft der Gemeinde Weilbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

 Neudorf an der Mur, Katastralgemeinde und Ortschaft von Gabersdorf, Steiermark
 Neudorf (Graz), Katastralgemeinde im Stadtbezirk Liebenau von Graz, Steiermark
 Neudorf (Gemeinde Greinbach), Ortsteil von Greinbach, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Neudorf (Gemeinde Hitzendorf), Ortsteil von Hitzendorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Neudorf bei Ilz bzw. Neudorf, Ortschaft bzw. Katastralgemeinde von Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Neudorf (Gemeinde Ilztal), Katastralgemeinde und Ortschaft von Ilztal, Bezirk Weiz, Steiermark
 Neudorf (Leoben), Ortslage von Leoben, Bezirk Leoben, Steiermark
 Neudorf bei Mönichwald, Ortsteil von Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Neudorf bei Mooskirchen, Katastralgemeinde und Ortschaft von Mooskirchen, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Neudorf (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Neudorf bei Stainz, Ortschaft und Katastralgemeinde (Neudorf) von Stainz, Steiermark
 Neudorf bei St. Johann, Katastralgemeinde und Ortschaft von Söding-Sankt Johann, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Neudorf bei Stainz, Ortschaft und Katastralgemeinde (Neudorf) von Stainz, Steiermark
 Neudorf (Gemeinde Sankt Georgen an der Stiefing), Ortschaft in der Katastralgemeinde Hart von Sankt Georgen an der Stiefing, Steiermark
 Neudorf (Gemeinde Sankt Ruprecht), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Neudorf bei Semriach, Katastralgemeinde von Passail, Bezirk Weiz, Steiermark
 Neudorf (Gemeinde Semriach), Ortsteil von Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Neudorf (Gemeinde Stattegg), Ortschaft der Gemeinde Stattegg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Neudorf ob Wildon, Ortschaft von Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark

 Neudorf (Gemeinde Umhausen), Rotte in Umhausen, Tirol

Ortsteile in der Schweiz:
 Neudorf (St. Gallen), Stadtteil der Stadt St. Gallen
 Neudorf AA, ein Ortsteil der Gemeinde Uerkheim im Kanton Aargau

weitere Staaten:
 Neudorf (Raeren), Ortsteil (Weiler) der Gemeinde Raeren, Belgien
 Neudorf (Saskatchewan), Dorf in der Provinz Saskatchewan, Kanada
 Neudorf-Weimershof, Ortsteil von Luxemburg, Luxemburg
 Neudorf (Neuseeland), Ort in der Nähe von Nelson im Tasman-Distrikt, Neuseeland

Frankreich:
 Neudorf–Musau–Port du Rhin, Viertel der elsässischen Hauptstadt Straßburg, siehe unter Neudorf (Straßburg)
 Village-Neuf, Département Haut-Rhin
 Neudorf (Soucht), Ortsteil der Gemeinde Soucht, Département Moselle

Moldawien:
 Carmanova, Gemeinde im Rajon Grigoriopol, Transnistrien

Polen:
 Neudorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Nowa Wieś (Rybno) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Neudorf, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Nowa Wieś Ostródzka im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Neudorf (Zülz), Nowa Wieś Prudnicka, Ortsteil der zweisprachigen Gemeinde Biała/Zülz, Woiwodschaft Oppeln
 Nowa Wieś Wrocławska, Polnisch Neudorf
 Nowa Wieś Głubczycka, Neudorf (Oberschlesien), Kreis Leobschütz
 Nowa Wieś Niemczańska, Neudorf bei Bad Dirsdorf, Kreis Reichenbach, heute Ortschaft der Gemeinde Niemcza
 Nowa Wieś Kłodzka, Neudorf bei Neurode, Woiwodschaft Niederschlesien
 Nowa Wieś Lubińska, Neudorf bei Lüben, Woiwodschaft Niederschlesien
 Nowice (Jaworzyna Śląska), Woiwodschaft Niederschlesien
 Nowizna, Neudorf (Eule), Woiwodschaft Niederschlesien
 Nowe Siodło, Neudorf in der Stadt-und-Land-Gemeinde Mieroszów, Woiwodschaft Niederschlesien
 Siemiradz (Trzebiel), Neudorf bei Mühlbach
 Ciecierzyn (Byczyna), Woiwodschaft Oppeln
 Nowa Wieś (Zębowice), Woiwodschaft Oppeln
 Nowa Wieś (Kęty), Woiwodschaft Kleinpolen
 Prosinko, Woiwodschaft Westpommern

Rumänien:
 Neudorf (Arad), Neudorf (bei Arad)
 Rădești (Alba), Neudorf (bei Straßburg)
 Nou (Sibiu), Neudorf (bei Hermannstadt)
 Satu Nou (Brașov), Neudorf (bei Kronstadt)
 Neudorf (bei Schäßburg) (rumänisch Nou Săsesc)
 Ohaba (Alba), Neudorf (bei Karlsburg)
 Bezidu Nou, Neudorf (bei Sankt Georgen auf der Heide)

Serbien:
 Bačko Novo Selo, Neudorf an der Donau, Dorf in der Batschka, Serbien

Slowakei:
 Devínska Nová Ves (Theben-Neudorf), Stadtteil von Bratislava
 Nová Dedina, Gemeinde im Okres Levice
 Nová Dedinka, Gemeinde im Okres Senec
 Nová Ves nad Váhom (Neudorf an der Waag), Gemeinde im Okres Nové Mesto nad Váhom
 Slovenská Nová Ves, Slowakisch Neudorf im Trnavský kraj
 Spišská Nová Ves, Zipser Neudorf in der Ostslowakei
 Nová Ves nad Žitavou (Neudorf), Gemeinde im Okres Nitra

Slowenien:
 Nova vas (Bloke) (Neudorf bei Zirknitz), Ort in der Gemeinde Bloke, Region Notranjska
 Nova vas (Ivančna Gorica) (Neudorf in der Unterkrain), Ort in der Gemeinde Ivančna Gorica, Region Dolenjska
 Nova vas (Miren) (Neudorf im Karst), Ort in der Gemeinde Miren-Kostanjevica, Region Primorska
 Nova vas (Preddvor) (Neudorf bei Höflein), Ort in der Gemeinde Preddvor, Region Gorenjska
 Nova vas ob Sotli (Neudorf an der Sottl), Ort in der Gemeinde Brežice, Region Posavje
 Nova vas pri Jelšanah (Neudorf bei Jaltschach), Ort in der Gemeinde Ilirska Bistrica, Region Primorska
 Nova vas pri Konjicah (Neudorf), Ort in der Gemeinde Slovenske Konjice, Region Spodnja Štajerska
 Nova vas pri Lescah (Neudorf bei Lansdorf), Ort in der Gemeinde Radovljica, Region Gorenjska
 Nova vas pri Markovcih (Neudorf bei Sankt Marks), Ort in der Gemeinde Markovci, Region Spodnja Štajerska
 Nova vas pri Mokricah (Neudorf bei Mokritz), Ort in der Gemeinde Brežice, Region Posavje
 Nova vas pri Ptuji (Neudorf bei Pettau), Ort in der Gemeinde Ptuj, Region Spodnja Štajerska
 Nova vas pri Rakeku (Neudorf bei Fulm), Ort in der Gemeinde Cerknica, Region Notranjska
 Zavrh (Litija) (Neudorf bei Littai), Ort in der Gemeinde Litija, Region Dolenjska

Transnistrien:
siehe Moldawien

Tschechien:
 Nová Dědina, Gemeinde im Okres Kroměříž
 Kuřimská Nová Ves (Neudorf bei Gurein), Gemeinde im Okres Brno-venkov
 Moravská Nová Ves (Neudorf, ab 1911 Mährisch Neudorf), Minderstadt im Okres Břeclav
 Nová Ves I (Neudorf), Gemeinde im Okres Kolín
 Nová Ves nad Nisou (Neudorf an der Neiße), Gemeinde im Okres Jablonec nad Nisou
 Nová Ves nad Popelkou (Neudorf an der Popelka), Gemeinde im Okres Semily
 Nová Ves pod Pleší (Neudorf), Gemeinde im Okres Příbram
 Nová Ves v Horách (Gebirgsneudorf), Gemeinde im Okres Most im Erzgebirge
 Nová Ves pod Přimdou (Neudorf bei Pfraumberg), Ortsteil von Přimda
 Nová Ves u Českých Budějovic (Neudorf bei Budweis), Gemeinde im Okres České Budějovice
 Nová Ves u Brloha (Neudorf bei Berlau), Gemeinde im Okres Český Krumlov
 Nová Ves u Jarošova (Neudorf bei Jaroschau), Gemeinde im Okres Svitavy
 Nová Ves u Kdyně (Neudorf bei Neugedein), Gemeinde im Okres Domažlice
 Nová Ves u Leštiny (Neudorf),  Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
 Nová Ves u Oslavan (Neudorf), Gemeinde im Okres Brno-venkov
 Trstěnice u Mariánských Lázní (Neudorf bei Plan/Neudorf II), Gemeinde im Okres Cheb
 Nová Ves u Plzně (Neudorf bei Dobrzan), Gemeinde im Okres Plzeň-jih
 Nová Ves u Sokolova (Neudorf bei Tepl/Neudorf I), Gemeinde im Okres Sokolov
 Nová Ves u Albrechtic (Neudorf bei Tinischt), Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou
 Nová Ves u Strakonic, Gemeinde im Okres Strakonice
 Nová Ves u Nového Města na Moravě, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
 Nová Ves u Nelahozevsi, Gemeinde im Okres Mělník
 Modrá, Gemeinde im Okres Uherské Hradiště
 Nové Oldřůvky (Neudorf bei Bautsch), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Libavá, Okres Olomouc
 Nové Sedlo nad Bílinou, Neudorf an der Biela, Gemeinde im Okres Chomutov
 Nová Ves u Prahy, Gemeinde im Okres Praha-východ
 Převýšov, Gemeinde im Okres Hradec Králové
 Nesvačilka, Gemeinde im Okres Brno-venkovv
 Nová Ves pod Přimdou, Ortsteil der Gemeinde Třemešné im Okres Tachov 
 Nová Ves (Bohumín) (Nickeltaff, auch Neudorf), Ansiedlung der Stadt Bohumín, Okres Karviná
 Nová Ves (Lukov), Ansiedlung der Minderstadt Lukov, Okres Znojmo
 Nová Ves (Nepomyšl), Ortsteil der Minderstadt Nepomyšl, Okres Louny
 Nová Ves (Skuteč), Ortsteil von Skuteč, Okres Chrudim
 Nová Ves (Zámrsk), Ortsteil von Zámrsk, Okres Ústí nad Orlicí
 Nová Ves u Hříškova, Gemeinde im Okres Louny
 Nová Ves u Třebíče, Gemeinde im Okres Třebíč
 Nová Ves u Heřmanova, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
 Nová Ves (Hora Svatého Šebestiána), Ortsteil von Hora Svatého Šebestiána, Okres Chomutov
 Tišnovská Nová Ves (Neudorf bei Tischnowitz), Gemeinde im Okres Brno-venkov
 Vysoká (Malá Morava) (Neudorf-Alt/Neudorf I), Ortsteil von Mala Morava, Okres Šumperk
 Ostašov (Neudorf-Hostaschau), Gemeinde im Okres Třebíč
 Ostrožská Nová Ves (Neudorf), Gemeinde im Okres Uherské Hradiště

Ukraine:
 Nowe Selo (Drohobytsch), Neudorf in Galizien
 Neudorf in Galizien, siehe Tschukwa
 Neudorf in Galizien, Bezirk Tłumacz, siehe Strupkiw

Ungarn:
 Nyergesújfalu (Neudorf), Stadt im Kreis Esztergom

historisch:
 früherer Name der Gemeinde Hohwacht (Ostsee), Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Neudorf (Mespelbrunn), früherer Name von Mespelbrunn in Bayern, Deutschland
 Neudorf (Georgien), kaukasiendeutsche Siedlung in Georgien
 Neudorf, seit 1935 Martinsthal, Hessen, Deutschland

Siehe auch:
 Neudorf I
 Neudorff
 Neustadt (Ortsname)
 Neuendorf
 Neudörfchen
 Königlich Neudorf
 Niedorp
 Niendorf
 Nieuwdorp